

Sigle 
 electronic program guide  – l'insieme delle informazioni dell'OSD inerenti ai programmi televisivi 
 Energia potenziale gravitazionale

Codici 
 EPG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Weeping Water Browns (Stati Uniti)